Olga Govortsova og Alla Kudryavtseva var de forsvarende mester, men Kudryavtseva valgte ikke at deltage.
Govortsova deltog sammen med Vera Dushevina, men de tabte i finalen med 3–6, 4–6 til Andrea Hlaváčková og Lucie Hradecká.

Seedning 

 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká '(Mester)
 Vera Dushevina /  Olga Govortsova (Finalen)

 Līga Dekmeijere /  Nadia Petrova ''(Semifinalen, træk sig)
 Michaëlla Krajicek /  Anna Tatishvili ''(Semifinalen)

Lodtrækning

References
 Main Draw

WTA Tour 2012